Aimard ist der Familienname folgender Personen: 

 Gustave Aimard (1818–1883), französischer Schriftsteller
 Pierre-Laurent Aimard (* 1957), französischer Pianist

 Siehe auch 
 Aimar (Begriffsklärung)